John ist ein Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
John ist die norddeutsche (ausgesprochen []) bzw. englische (ausgesprochen []) Version des Vornamens Johannes sowie der davon abgeleitete Familienname.

Deutscher Familienname 
John (ausgesprochen []) ist ein Familienname, der durch Zusammenziehung des Namens Johannes entstanden ist. Allerdings kommt es auch vor, dass er in dieser Version als Vorname vergeben wird.

Namensträger

Künstlername 
 Elton John (* 1947), britischer Sänger und Komponist
 Sailer John, Pseudonym des Schriftstellers Raymundus Joannes de Kremer
 Scatman John (1942–1999), US-amerikanischer Scat-Sänger

Familienname

A 
 Achim John (* 1961), deutscher Profiboxer 
 Alex John (* 1964), deutsch-britischer Künstler 
 Alexander John (* 1986), deutscher Leichtathlet
 Allen John (* 1987), deutscher Profigolfer
 Alois John (1860–1935), Archivar, Volkskundler und Heimatschriftsteller des Egerlandes
 Amandus John (Josef John; 1867–1942), österreichischer Benediktiner
 Anke John (* 1968), deutsche Geschichtsdidaktikerin
 Annette John (* 1951), deutsche Schriftstellerin
 Antonius John (1922–2016), deutscher Wirtschaftsjournalist und Professor für Politikwissenschaft
 Arthur (Artur) John (1898–1972), englischer Fußballtrainer 
 Assan John (* 1978), gambischer Leichtathlet
 August John (1602–nach 1678), deutscher Maler und Kupferstecher
 Augustus John (1878–1961), britischer Maler
 Avery John (* 1975), Fußballspieler aus Trinidad & Tobago

B 
 Barbara John (* 1938), deutsche Politikerin (CDU)
 Barry John (* 1945), ehemaliger walisischer Rugby-Union-Spieler
 Benjamin John (* 1988), deutscher Hersteller von Gitarrenverstärkern
 Bible John, schottischer Serienmörder
 Bob John (1899–1982), walisischer Fußballspieler und -trainer
 Bobby John (1905–1966), österreichischer Kabarettist, Schauspieler und Entertainer

C 
 Caroline John (1940–2012), britische Schauspielerin
 Caspar John (1903–1984), britischer Admiral of the Fleet, Erster Seelord

 Christian John (* 1993), deutscher Ringer

 Clive John (~1945–2011), walisischer Rockmusiker
 Collins John (* 1985), niederländischer Fußballspieler
 Constance Cummings-John (1918–2000), sierra-leonische Frauenrechtlerin, Politikerin und Lehrerin
 Constanze John (* 1959), deutsche Autorin

D 
 Dan John (* 1998), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Danny John-Jules (* 1960), britischer Schauspieler
 David John (* 1984), walisischer Snookerspieler
 Declan John (* 1995), walisischer Fußballspieler
 Delta John, Pseudonym von John Lee Hooker
 Don John (* 1981), dänischer Streetart-Künstler

E 
 E. Roy John (Erwin Roy John; 1924–2009), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Edgar John (1913–1996), deutscher Künstler und Kriegsberichterstatter
 Emerson Newton-John (* 1974), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Erhard John (1919–1997), deutscher Kulturwissenschaftler
 Erich John (* 1932), deutscher Formgestalter
 Erika John (1943–2007), deutsche Malerin, Grafikerin und Bildhauerin

 Errol John (1924–1988), britischer Schauspieler, Dramatiker
 Esther John (1929–1960), anglikanische Heilige, pakistanische Krankenschwester
 Eugen John (1863–1931), deutscher Maler und Zeichner
 Eugenie John (1825–1887), deutsche Schriftstellerin, siehe E. Marlitt
 Eva John (* 1967), deutsche Kommunalpolitikerin, Bürgermeisterin von Starnberg

F 
 Filip John (* 2001), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Francine John-Calame (* 1954), Schweizer Politikerin

 Franziska John (* 1989), deutsche Kanutin

 Fritz John (1910–1994), deutscher Mathematiker

G 
 Georg John (1879–1941), deutscher Schauspieler
 George Friedrich John (1742–1800) deutscher Dichter und Kritiker

 Gerte John (* 1972), deutsche Ruderin
 Gottfried John (1942–2014), deutscher Schauspieler
 Gustav Albert John (1808–1873), deutscher evangelischer Theologe
 Gwen John (1876–1939), walisische Malerin

H 
 Hannah John-Kamen (* 1989), britische Schauspielerin

 Hans-Rainer John (* 1931), deutscher Theaterwissenschaftler
 Harry John (1928–1977), deutscher Pädagoge und Politiker (FDP)
 Heinrich John (1841–1899), deutscher Pädagoge und Schulleiter

 Hinrich John (* 1936), deutscher Leichtathlet
 Holger John (* 1960), deutscher Künstler
 Horst John (* 1922), deutscher Oberstleutnant im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Hugo John (1858–1911), deutscher Kaufmann, Unternehmer und Fabrikant

J 
 Jacob John (1674–1727), deutscher Jurist und Politiker
 Jana Rückert-John (* 1969), deutsche Ökotrophologin, Sozialwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Jaromír John (1882–1952), tschechischer Schriftsteller und Journalist
 Jason John (* 1971), britischer Leichtathlet
 Jeffrey John (* 1953), anglikanischer Geistlicher und Diakon
 Jihadi John (1988–2015), islamistischer Terrorist
 Joachim John (1933–2018), deutscher Maler, Grafiker und Autor

 John St. John (1833–1916), US-amerikanischer Politiker
 Josef John (1867–1967), österreichischer Ordensgeistlicher, Abt und Politiker, Landtagsabgeordneter, siehe Amandus John
 Joseph John, indischer Pastor
 Joshua John (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Jürgen John (* 1942), deutscher Historiker

K 

 Katharina John (* 1970), deutsche Dramaturgin
 Kelvin John (* 2003), tansanischer Fußballspieler
 Kenneth John (1938–2021), Journalist und Politiker in St. Vincent und den Grenadinen
 Kirsten John (1966–2020), deutsche Schriftstellerin
 Kirsten John-Stucke (* 1966), deutsche Historikerin, Sachbuchautorin und Museumsleiterin

 Knut John (* 1962), deutscher Politiker (SPD)
 Kristoff St. John (1966–2019), US-amerikanischer Schauspieler
 Kurt John (1923–1988), deutscher Politiker

L 
 Lauryn John-Baptiste (* 1999), britische Tennisspielerin
 Little Willie John (1937–1968), US-amerikanischer R&B-Sänger
 Louisa John-Krol, australische Musikerin

M 
 Mable John (1930–2022), US-amerikanische Sängerin
 Marco John (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Margaret John (1926–2011), britisch-walisische Schauspielerin
 Markus John (* 1962), deutscher Schauspieler
 Matthias John (* 1978), deutscher Rnradrennfahrer

 Monika John (* 1935), deutsche Schauspielerin

N 
 Natalie John (* 1976), deutsche Boxerin und Kickboxerin

O 
 Ola John (* 1992), niederländischer Fußballspieler
 Olivia Newton-John (1948–2022), australisch-amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Songwriterin
 Otto John (1909–1997), deutscher Jurist und Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz

P 
 Paddy John (* 1990), liberianischer Fußballspieler
 Patrick John (1938–2021), dominicanischer Politiker
 Patrick John (* 1981), deutscher Musikproduzent im Bereich der kommerziellen elektronischen Tanzmusik, siehe Semitoo

 Pigeon John (* 1972), US-amerikanischer Hip-Hop-Rapper
 Prakash John (* 1947), indisch-kanadischer Musiker

R 
 Radek John (* 1954), tschechischer Publizist

 Robert John (* 1946), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Robin John (* 1991), deutscher Handballspieler
 Rona Newton-John (1943–2013), australische Schauspielerin
 Rosamund John (1913–1998), britische Schauspielerin
 Roy John (1925–1981), walisischer Rugby-Union-Spieler

 Rudolf John (* 1944), österreichischer Filmkritiker

S 
 Sabine John (* 1957), deutsche Leichtathletin
 Sajeev John (* 1957), kanadischer Physiker
 Sebastian John (* 1996), dänischer Fußballspieler
 Spencer John (* 1973), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Stefan Rose-John (* 1954), deutscher Biochemiker und Hochschullehrer

 Stern John (* 1976), Fußballspieler aus Trinidad & Tobago

T 
 Teran John (* 1990), lucianischer Fußballspieler
 Theodor John (?–1894), estnischer Fotograf
 Theodore St. John (1906–1956), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Thomas Schmitt-John (* um 1960), Molekularbiologe, Genetiker und Hochschullehrer

U

W 

 Walther John (Walter John; 1893–1971), deutscher Lehrer und Klassischer Philologe
 Wesley John (1968–2017), philippinisch-amerikanischer Schauspieler

 Wolfgang John (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang John (Go-Spieler), deutscher Go-Spieler

Y 
 Yemi Mary John (* 2003), britische Sprinterin

Siehe auch 
 John Beach, Strand der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 John-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika
 John Peaks, Gebirgsgruppe auf Powell Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 John: Piano Solo, Jazzalbum von Marc Copland
 Honest John
 John the Ripper
 St. John (Saint John)
 Johne
 Johner
 John von Freyend
 River John, Fluss in Nova Scotia (Kanada)
 John River, Fluss in Alaska (USA)
 Jhon
 Jon
 JON
 Yon (Begriffsklärung)
 Hyon
 Yohn

Weblinks 

Familienname
Englischer Personenname

da:John
pt:João
ru:Йон
sv:John